Николай Александрович Хамин ( — после 1923) — российский и советский военный деятель, генерал-лейтенант (1915).

Родился  года в семье штабс-капитана гвардии Александра Николаевича Хамина, в следующем году ставшего начальником Чугуевского пехотного юнкерского училища, а впоследствии — генерал-майором и директором 4-го и 1-го Московских кадетских корпусов.

Послужной хронологический список 
 1881 — окончил 1-й Московский кадетский корпус (военную гимназию) и 25 августа вступил в службу.
 ст. 12.08.1883 — окончил 3-е Александровское военное училище подпоручиком во 2-й пехотный Софийский полк.
 ст. 12.08.1887 — поручик.
 ст. 22.05.1891 — штабс-капитан (за отличие).
 22.05.1891 — окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду, назначен в штаб Варшавского военного округа.
 26.11.1891 — 29.10.1892 — старший адъютант штаба 15-й кавалерийской дивизии.
 29.10.1892 — 04.04.1894 — старший адъютант штаба 6-го армейского корпуса.
 ст. 28.03.1893 — капитан.
 04.04-22.11.1894 — помощник старшего адъютанта штаба Варшавского военного округа.
 22.11. — 10.12.1894 — старший адъютант штаба 4-й пехотной дивизии.
 15.10.1894 — 15.10.1895 — отбывал цензовое командование ротой в лейб-гвардии Санкт-Петербургском полку.
 10.12.1894 — 05.04.1898 (3 года и 4 месяца.) — обер-офицер для поручений при штабе Варшавского военного округа.
 1897 — награждён орденом Святого Станислава 3-й ст.
 ст. 05.04.1898 — подполковник.
 05.04.1898 — 16.03.1900 — штаб-офицер для поручений при штабе Казанского военного округа.
 16.03.1900 — 29.01.1902 — старший адъютант штаба Казанского военного округа.
 1901 — награждён орденом Святой Анны 3-й ст.
 14.05 — 14.09.1901 — отбывал цензовое командование батальоном в 33-м пехотном Елецком полку.
 29.01.1902-01.06.1904 — штаб-офицер при управлении 61-й пехотной резервной бригады.
 ст. 14.04.1902 — полковник (за отличие).
 1904—1905гг — участник русско-японской войны.
 01.06.1904-23.05.1905 — начальник штаба 61-й пехотной дивизии.
 1905 — награждён орденом Святой Анны 2-й ст. с мечами.
 23.05. — 08.10.1905 — в прикомандировании к Генеральному Штабу.
 08.10.1905 — 13.12.1906 — командир 23-го пехотного Низовского полка 6-й пехотной дивизии.
 1906 — награждён орденом Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом.
 13.12.1906 — 22.05.1909 — начальник Виленского пехотного юнкерского училища.

 ст. 22.05.1909 — генерал-майор (за отличие).
 22.05.1909 — 1917 — начальник Алексеевского военного училища.
 1912 — награждён орденом Святого Владимира 3-й ст.
 ВП от 22.03.1915 - награждён орденом Святого Станислава 1-й ст. (с 01.01.1915).
 ст. 06.12.1915 — генерал-лейтенант (за отличие).
 сентябрь 1917 — назначен Главным начальником военно-учебных заведений, начальником Главного управления военно-учебных заведений (ГУВУЗ).
 1918 — добровольно вступил в РККА, начальник ГУВУЗ, Заведующий Петроградскими курсами Всевобуча.
 01.05.1919 — начальник Высших организационных курсов Всевобуча.
 01.03.1923 г. — преподаватель Главной Военной Школы физического образования трудящихся.

Примечания

Литература 
 Списки генералам по старшинству. Составлены на 01.07.1910; на 01.06.1914; на 10.07.1916. — , 1910, 1914, 1916.
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. — , 1914; 1916; 1917.
 Списки Генштаба РККА от 15.07.1919 г. и 07.08.1920 г.
 Список лиц с высшим общим военным образованием состоящих на службе в РККА по данным на 01.03.1923. — , 1923.
 Генерал Хамин. // «Военная Быль». № 64. 1963 г. — С. 38.
 Нечаев П. А. Алексеевское военное училище. — Париж, 1964.
 Василевский А. М. Дело всей жизни. — Изд. 3-е. — : Политиздат, 1978.
 Кавтарадзе А. Г. Военспецы на службе Республики Советов. — , 1988.
 
 Regiment Regiment
 Гросул В. Я. Красные генералы гражданской войны часть 2.
 фото

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Первого Московского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Начальники Алексеевского военного училища
Царские офицеры на службе в РККА
Выпускники Александровского военного училища